Рашин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Прушковский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 19 374 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Лешноволя
 Гмина Михаловице
 Гмина Надажин
 Варшава

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства